

Населені пункти та їхні частини

 Єленюв — село в гміні Левін-Клодзький Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Єленюв — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єленюв — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві

Примітки